Breil bezeichnet:

Ortschaften:
 Skiort Breil-Cervinia, besser bekannt unter Breuil-Cervinia, im Aostatal, Italien
 Gemeinde Breil/Brigels (bis 1943: Brigels) im Kanton Graubünden, Schweiz
 ehemalige Gemeinde Breil (Maine-et-Loire) im Département Maine-et-Loire, Frankreich
 Gemeinde Breil-sur-Roya im Département Alpes-Maritimes, Frankreich

Unternehmen:
 Franz Breil, eine Orgelbaufirma in Dorsten, Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Bernhard Breil (1609–1683), österreichischer Zisterzienser und Abt zweier Klöster
 Charles du Breil (1832–1893), französischer Adeliger und Hochstapler
 Johann Anton Breil (1821–1892), deutscher Orgelbauer
 Joseph Carl Breil (1870–1926), US-amerikanischer Komponist
 Klaus Breil (* 1945), deutscher Politiker

Siehe auch
 Brail, eine Fraktion der Unterengadiner Gemeinde Zernez im Kanton Graubünden, Schweiz
 Preil